Go Now and Live другий студійний альбом англійської пост-хардкор-групи We Are The Ocean, який був випущений 25 квітня 2011 року.

Треклист 
 Trouble Is Temporary, Time Is Tonic - 2:44
 What It Feels Like - 3:02
 The Waiting Room - 3:34
 Runaway - 3:45
 Trials and Tribulations - 3:19
 Overtime is a Crime - 3:09
 Godspeed - 2:53
 Now and Then - 3:59
 Follow What You Need - 3:15
 Before I Die - 3:39

Джерела 
Go Now and Live  Allmusic

Альбоми We Are the Ocean
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2011
Рок-альбоми